Manding steht für:

 Manding (Sprache), Sammelbezeichnung für eine Gruppe von Dialekten in Westafrika

Siehe auch:
 Mandinka (auch Mandingo), Ethnie in Westafrika